Paravitrea capsella är en snäckart som först beskrevs av Gould 1851.  Paravitrea capsella ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
capsella